Валло ( ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Валло, Борис (род. 1975) — французский политик, член Социалистической партии, депутат Национального собрания (с 2017).
 Валло, Пауль (Валлот; 1841—1912) — немецкий архитектор.
 Валло, Кристиан (род. 1998) — словацкий футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Валло-Белкасем, Наджад (род. 1977) — французский политик марокканского происхождения.

Топонимы 

 Валло-делла-Лукания — коммуна в Италии, в регионе Кампания, в провинции Салерно
 Валло-ди-Нера — коммуна в Италии, в регионе Умбрия, в провинции Перуджа
 Валло-Торинезе — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт, в провинции Турин

См. также 
 Вало